.460 (0.460; 0,460) — начала названий трёх патронов:
 .460 Weatherby — винтовочного (США, 1958 год);
 .460 Smith and Wesson — револьверного (США, 2005 год);
 .460 Steyr — винтовочного (Австрия, 2002 год).